212 км, железнодорожная бу́дка 212 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области России. На 2010 год — в составе пос. Струги Красные.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района.

История 
Впервые  значится  в  1955  году.

До 1961 года относилась к пос. Леоново. С 1961 г. — в подчинении Стругокрасненского поссовета. В 1978 г. ж. д. будка 212 км была приписана к станции Владимирский Лагерь. С 2006 г. — ул. Станционная пос. Струги
Красные.

Население 
В 1958 году (2 строения) – 2 хозяйства и 4 жителя.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство  железной дороги Псков — Струги Красные — Луга — Санкт-Петербург.

Транспорт 
Доступна железнодорожным и автомобильным транспортом.

Примечания

Литература 
Жел. дор. бу́дка 212 км // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 220.

Упразднённые населённые пункты Струго-Красненского района